Lacave – comune francese del dipartimento dell'Ariège
Lacave – comune francese del dipartimento di Lot